Руж-Перр'є (фр. Rouge-Perriers) —  муніципалітет у Франції, у регіоні Верхня Нормандія, департамент Ер. 
 Ле-Руж-О (фр. Les Rouges-Eaux) — муніципалітет у Франції, у регіоні Лотарингія, департамент Вогези. 
 Ла-Руж (фр. La Rouge) — муніципалітет у Франції, у регіоні Нижня Нормандія, департамент Орн. 
 Вест-Батон-Руж (округ) Округ Вест-Батон-Руж () - округ (парафія) у штаті Луїзіана, США. 
 Коллонж-ла-Руж Колло́нж-ла-Руж (фр. Collonges-la-Rouge) — муніципалітет у Франції, у регіоні Лімузен, департамент Коррез. 
 Шато-Руж Шато́-Руж (фр. Château-Rouge) — муніципалітет у Франції, у регіоні Лотарингія, департамент Мозель. 
 Лак-де-Руж-Трюїт Лак-де-Руж-Трюї́т (фр. Lac-des-Rouges-Truites) — муніципалітет у Франції, у регіоні Франш-Конте, департамент Жура. 
 Мезон-Руж Мезо́н-Руж (фр. Maison-Rouge) — муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Сена і Марна. 
 Шевіре-ле-Руж Шевіре́-ле-Руж (фр. Cheviré-le-Rouge) — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Мен і Луара. 
 Надаяк-де-Руж Надая́к-де-Руж (фр. Nadaillac-de-Rouge) — муніципалітет у Франції, у регіоні Південь-Піренеї, департамент Лот. 
 Мулен Руж (, буквально «Червоний млин») — знамените класичне кабаре в Парижі, побудоване 1889 року.
 Шатонеф-ле-Руж Шатоне́ф-ле-Руж (фр. Châteauneuf-le-Rouge) — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Буш-дю-Рон. 
 Ле-Морн-Руж Ле-Морн-Руж (фр. Le Morne-Rouge) — муніципалітет у Франції, в заморському департаменті Мартиніка. 
 Мулен Руж (фільм, 1952) () — британська мелодрама 1952 року.